«Азамáт» — российский футбольный клуб из Чебоксар. Лучшее достижение в первенстве СССР — 9-е место в 5-й зоне второй лиги в 1973 году. Лучшее достижение в первенстве России — 8-е место в 5-й зоне второй лиги в 1992 году.

Прежние названия 
 до 1964: «Темп» (предшественник)
 1965—1977: «Энергия»
 1978—1991: «Сталь»
 С 1992: «Азамат»

Статистика выступлений

Главные тренеры 
 Терентьев, Георгий Владимирович (1965, по июль)
 Найдёнов, Арсен Юдильевич (июль 1965 — июль 1966)
 Радикорский, Всеволод Константинович (1967 — июнь 1968)
 Копнышев, Геннадий Алексеевич (1969—1971)
 Федулов, Анатолий Александрович (1972)
 Стрельцов, Пётр Иванович (1973)
 Соломаха, Владимир Данилович (1978—1979)
 Иванушкин (Иванюшкин), Виктор Ильич (1980)
 Фролов, Игорь Борисович (1981, по июль)
 Вотоловский, Виктор Владимирович (август 1981—1982)
 Шершнев, Геннадий Петрович (1983, по июнь)
 Финогенов, Анатолий Константинович (июль 1983 — июнь 1985)
 Моросин, Виктор Александрович (1985, с июля)
 Орлов, Борис Алексеевич (1986, по июль)
 Золкин, Вячеслав Иванович (август 1986 — июль 1988)
 Моросин, Виктор Александрович (1988, с августа)
 Михайлов, Владимир Алексеевич (1989)
 Богданов, Валерий Петрович (1990)
 Драндров, Герольд Леонидович (1991—1993)

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Азамат»

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ 
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Чувашии
ФК «Азамат»
Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Спортивные клубы Чебоксар